Norman kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Merle Norman
 Cecil Norman
 David B. Norman
 David R. Norman
 James L. Norman
 Jennifer M. Norman
 Johannes Musaeus Norman
 John Roxborough Norman
 Mark Douglas Norman
 T. Norman

Robotskapade auktorsförkortningar